Horvátország
Novo Brdo falu Kravarsko községben, Zágráb megyében
Novo Brdo Mrežničko falu Duga Resa községben, Károlyváros megyében

 Koszovó
Novo Brdo falu és község a Kosovopomoravski körzetben